

Persone 

 Gallagher (Leo Gallagher) – attore, comico e doppiatore statunitense
 Jack Gallagher – wrestler britannico
 Jackie Gallagher – triatleta e maratoneta australiana
 John Gallagher Jr. – attore e musicista statunitense

Altro 
 Notorious Gallagher – film del 1916 diretto da William Nigh
 Ian Gallagher – personaggio della serie televisiva Shameless
 3595 Gallagher – asteroide della Fascia principale